Tríplice Aliança Asteca — entre cidades-estado náuatles que criaram o Império Asteca
 Tríplice Aliança (1717) — aliança militar entre a Áustria, a França, a República Holandesa e Grã-Bretanha
 Tríplice Aliança (1882) — entre o Império Alemão, o Império Áustro-Húngaro e o Reino de Itália, a qual combateu a Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial
 Tratado da Tríplice Aliança — criada durante a Guerra do Paraguai, entre o Império do Brasil, a República Argentina e a República Oriental do Uruguai

 Pacto Tripartite
 Tríplice Entente
 Liga dos Três Imperadores
 Aliança Dual

Desambiguações de história
Desambiguações de política